Con Basilica del Corpus Domini ci si può riferire a:

La Basilica del Corpus Domini di Maddaloni
La chiesa del Corpus Domini di Milano
La Basilica del Corpus Domini di Cracovia
La Basilica del Corpus Domini di Torino